Emma Grace McKee – personaggio principale della serie televisiva State of Grace interpretato da Mae Whitman
Grace McKee – tutrice di Marilyn Monroe. Sposatasi con Ervin Goddard, il 4 aprile 1935, fu per via delle attenzioni del marito verso la bambina che non poterono abitare insieme. Fu lei, a sentire la biografia dell'attrice, a consigliare "Monroe" alla ragazza quando ancora si chiamava Norma La donna anni dopo si suiciderà ingerendo una dose letale di barbiturici.
Grace McKee – pittrice e scultrice nata in India

Note